FFX peut désigner :
 Final Fantasy X, le dixième épisode de la série de jeux de rôle Final Fantasy ;
 Classe Incheon, une série de frégates conçue par la Corée du Sud.